Шибловка:
 Шибловка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Шибловка — река, впадающая в Угличское водохранилище.